Зилахи — венгерская фамилия. Известные носители:

 Зилахи, Золтан (1904—1975) — венгерский шахматист.
 Зилахи, Лайош (1891—1974) — венгерский прозаик и драматург.